Un Pediatra Per Amico, casa editrice italiana specializzata in manuali di pediatria.
 Université de Pau et des Pays de l'Adour, Università francese